Bombay Calling – największy w historii Indii koncert zespołu Deep Purple pierwotnie wydany na kasecie VHS, zarejestrowany 18 kwietnia 1995 w Bombaju przez telewizję indyjską podczas promocji płyty Purpendicular.

DVD wydane 3 października 2000 ma krótki podtytuł Official Bootleg, co w pełni tłumaczy słabą jakość dźwięku i marny obraz (zwłaszcza w szerokich planach i ciemnych sekwencjach).
Na płycie DVD z roku 2004 dodano jako bonus koncert z 19 marca 1995 zarejestrowany w Seulu przez telewizję koreańską w kolorze, w dużo lepszej jakości.

Lista utworów

Wydanie 2000

Wydanie 2004

Wykonawcy 
 Ian Gillan – śpiew
 Roger Glover – gitara basowa
 Jon Lord – organy, instrumenty klawiszowe, śpiew
 Steve Morse – gitara
 Ian Paice – perkusja

Informacje dodatkowe 
 Film z koncertu zaginął, a odnaleziony został przypadkiem na dnie kartonowego pudła po czterech latach, w listopadzie 1999 roku.
 Koncert z Bombaju na płycie DVD zawiera trzy rodzaje dźwięku: PCM, Dolby Digital i MPEG-1 Layer 2.

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Deep Purple "Bombay Calling" Thames/Thompson - wyborcza.pl
 The Internet Movie Database
 deep-purple.net

Przypisy 

Albumy wideo Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 2000